

Codici 
 E42 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Geografia 
 E42 – il nome originale dell'EUR, un quartiere di Roma (Italia)

Musica 
 E42 – gruppo musicale italiano.

Trasporti 
 E42 – strada europea Dunkerque – Aschaffenburg
 E 42 – locomotiva elettrica tedesco-orientale

Altro 
 E42 – comitato dell'American Society for Testing and Materials (ASTM), che si occupa dell'analisi di superficie